UL sau ul poate fi:

 Uttaranchal, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 <ul>, element XHTML și HTML

Legături externe 
 
  „UL” la acronymfinder.com